

Informatica 
 React – libreria JavaScript per la creazione di interfacce utente, creata da Facebook specifico per lo sviluppo di app mobile
 React Native – framework per applicazioni mobili creato da Facebook
 ReactOS – sistema operativo open source compatibile con Microsoft Windows

Musica 
 React – gruppo musicale degli anni '90 composto da Tim Cruz e Daniel Matrium
 React Music Limited – etichetta discografica di danza londinese degli anni '90
 React – album dal vivo del 1987 della band The Fixx
 React – album del 2002 del rapper Erick Sermon
 React – canzone di Erick Sermon
 React – album del 2008 dei musicisti elettronici Robert Rich e Ian Boddy 
 React – canzone degli Onyx presente nel loro album del 1998 Shut 'Em Down 
 React – canzone del 2020 delle Pussycat Dolls

Altro 
 REACT – telescopio dell'Osservatorio di Fenton Hill, nel Nuovo Messico
 React (Reacciona) – libro spagnolo del 2011
 React – metaserie di video web creata dai Fine Brothers
 React – marchio di videogiochi del 1988 circa